Пехотная дивизия Фриана () — пехотная дивизия Франции периода наполеоновских войн.

Сформирована Наполеоном 29 августа 1803 года в лагере Брюгге, как часть Армии Берегов Океана.

Расформирована 11 ноября 1813 года.

Состав дивизии по датам 
На 25 сентября 1805 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Этьен Эдле де Бьер)
 15-й полк лёгкой пехоты (командир – майор Жан Гете)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Луи Грандо)
 33-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жан Сан-Реймон)
 48-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Барбанегр)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Пьер-Шарль Лоше)
 108-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Игоне)
 111-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жак Ге)
 Всего: 10 батальонов, 7461 человек.

На 1 октября 1806 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жорж Кисте)
 33-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жан Сан-Реймон)
 48-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Барбанегр)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Пьер-Шарль Лоше)
 108-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Игоне)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Луи Грандо)
 111-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жак Ге)
 Всего: 8 батальонов, 7293 человека, 8 орудий.

На 1 июня 1807 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жак Жийи)
 15-й полк лёгкой пехоты (командир – полковник Жан-Шарль Дезайи)
 33-й полк линейной пехоты (командир – полковник Этьен Пушлон)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Луи Грандо)
 48-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Барбанегр)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Николя Разу)
 108-й полк линейной пехоты (командир – полковник Анри Роттамбур)
 111-й полк линейной пехоты (командир – полковник Пьер Юссон)
 Всего: 10 батальонов, 7654 человека.

На 1 июля 1809 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Жак Жийи)
 15-й полк лёгкой пехоты (командир – полковник Жозеф Ноо)
 33-й полк линейной пехоты (командир – полковник Этьен Пушлон)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Жозеф Барбанегр)
 48-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Груан)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Луи Грандо)
 108-й полк линейной пехоты (командир – полковник Анри Роттамбур)
 111-й полк линейной пехоты (командир – полковник Пьер Юссон)
 Всего: 15 батальонов, 9730 человек, 22 орудия.

На 25 июня 1812 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Луи Грандо)
 15-й полк лёгкой пехоты (командир – майор Жан Брис)
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Антуан Дедем ван де Гельдер)
 33-й полк линейной пехоты (командир – полковник Этьен Пушлон)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Франсуа-Мари Дюфур)
 48-й полк линейной пехоты (командир – полковник Жозеф Груан)
 Испанский полк Жозефа Наполеона (командир – полковник Жан-Батист де Чуди)
 Всего: 17 батальонов, 12 954 человека, 26 орудий.

Организация дивизии 
 штаб дивизии
 15-й полк лёгкой пехоты ()
 в составе дивизии с 29 августа 1803 года по 1 июля 1806, и с 21 февраля 1807 года по  февраль 1813
 33-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с 29 августа 1803 года по 1 июля 1813 года
 108-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с 29 августа 1803 года по 19 апреля 1811 года
 111-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с 29 августа 1803 года по 19 апреля 1811 года
 48-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с 29 ноября 1803 года по февраль 1813 года
 128-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с 19 апреля 1811 года по 24 мая 1811 года
 13-й полк лёгкой пехоты ()
 в составе дивизии с марта 1813 года по 11 ноября 1813 года
 25-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с марта 1813 года по 11 ноября 1813 года
 57-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с марта 1813 года по 11 ноября 1813 года
 85-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с марта 1813 года по 1 июля 1813 года
 51-й полк линейной пехоты ()
 в составе дивизии с 1 июля 1813 года по 11 ноября 1813 года

Подчинение и номер дивизии 
 2-я пехотная дивизия в лагере Брюгге Армии Берегов Океана (29 августа 1803 года);
 2-я пехотная дивизия 3-го армейского корпуса Великой Армии (29 августа 1805 года);
 2-я пехотная дивизия Рейнской армии (15 октября 1808 года);
 2-я пехотная дивизия 3-го армейского корпуса Армии Германии (1 апреля 1809 года);
 2-я пехотная дивизия Эльбского обсервационного корпуса (19 апреля 1811 года);
 2-я пехотная дивизия 1-го армейского корпуса Великой Армии (1 апреля 1812 года).

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Луи Фриан (29 августа 1803 – 7 сентября 1812)
 бригадный генерал Франсуа-Мари Дюфур (7 сентября – 11 ноября 1812)
 дивизионный генерал Этьен Рикар (11 ноября 1812 – 1 марта 1813)
дивизионный генерал Жан-Батист Дюмонсо (18 марта 1813 – 11 ноября 1813)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Луи Леклерк дез Эссар (11 января 1804 – 30 ноября 1808)
 полковник штаба Робер Дюпон д’Эрваль (30 ноября 1808 – 21 мая 1809)
 полковник штаба Пьер Галише (8 июня 1809 – 10 декабря 1812)

Награждённые

Знак Большого Орла ордена Почётного легиона 
 Луи Фриан, 26 декабря 1805 – дивизионный генерал, командир дивизии

Великие офицеры ордена Почётного легиона 
 Луи Фриан, 14 июня 1804 – дивизионный генерал, командир дивизии

Комманданы ордена Почётного легиона 
 Жозеф Демон, 14 июня 1804 – бригадный генерал, командир 2-й бригады
 Пьер-Шарль Лоше, 14 июня 1804 – бригадный генерал, командир 3-й бригады
 Этьен Эдле де Бьер, 14 июня 1804 – бригадный генерал, командир 1-й бригады
 Жозеф Барбанегр, 25 декабря 1805 – полковник, командир 48-го линейного
 Жан Сан-Реймон, 25 декабря 1805 – полковник, командир 33-го линейного
 Пьер Деку, 21 сентября 1809 – бригадный генерал, командир 3-й бригады

Офицеры ордена Почётного легиона 
Луи Леклерк дез Эссар, 14 июня 1804 – полковник, начальник штаба дивизии
Обен Виридо, 14 июня 1804 – полковник, командир 108-го линейного
Жак Ге, 14 июня 1804 – полковник, командир 111-го линейного
Жан-Шарль Дезайи, 14 июня 1804 – полковник, командир 15-го лёгкого
Пьер Кассен, 14 июня 1804 – полковник, командир 48-го линейного
Жан Сан-Реймон, 14 июня 1804 – полковник, командир 33-го линейного
Фредериш Бодо, 14 июня 1804 – лейтенант 108-го линейного
Пьер Галише, 8 октября 1812 – полковник штаба, начальник штаба дивизии

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2

Ссылки 
 Состав французской армии при Ваграме
 2-я пехотная на сайте Runivers
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»

Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года
Дивизии Франции
Дивизии XIX века
Воинские части и формирования, созданные в 1803 году